Shemshaki ist der Familienname folgender Personen:

 Alidad Saveh Shemshaki (* 1972), iranischer Skirennläufer und Grasskiläufer
 Hamed Saveh Shemshaki (* 1985), iranischer Grasskiläufer
 Hossein Saveh Shemshaki (* 1985), iranischer Skirennläufer
 Lotfollah Kia Shemshaki (* 1938), iranische Skirennläuferin 
 Porya Saveh Shemshaki (* 1987), iranischer Skirennläufer